Pac-Man, een bekend computerspel
 Pacman (software), de pakketbeheerder van Arch Linux